Torremocha de Jarama är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Torremocha de Jarama ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torremocha de Jarama är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Torremocha de Jarama ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Torremocha de Jarama. Runt Torremocha de Jarama är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Uceda,  km öster om Torremocha de Jarama. Trakten runt Torremocha de Jarama består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid